Paul Casey (ur. 1961) – angielski piłkarz
 Paul Casey (ur. 1969) – angielski piłkarz
 Paul Casey (ur. 1977) – brytyjski golfista, olimpijczyk
 Paul Casey – irlandzki muzyk